Declaración puede referirse a:
declaración o anuncio informando algo públicamente.
Declaración de Independencia, proclamación de independencia de un país o estado.
Declaración de Independencia de los Estados Unidos
Declaración (derecho), manifestación de hechos que pueden ser la base para determinar un delito.
Declaración jurada, declaración donde se confirma la veracidad de la misma bajo duramento.
Declaración de guerra, declaración del inicio de hostilidades de un estado a otro.
Declaración de derechos, documento en que se enumeran derechos y libertades esenciales.
Declaración de diseño rural, término de planteamiento rural inglés.
Declaración de tipo de documento, en informática, asociación de un tipo de documento SGML o XML a una definición.
Declaración (filosofía y ciencias sociales),  es generalmente una tesis cuya verdad es algo que no se considera indiscutible.

Enlaces externos